O Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2013 foi a 89ª edição na categoria sub-20 do futebol no Rio de Janeiro. A disputa é organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Nesta edição houve dois torneios paralelos: o Torneio Super Clássicos, que foi disputado entre , ,  e , nas partidas entre eles; e o Torneio Extra, entre as demais equipes, nas partidas que não envolvam a participação dos quatro grandes clubes.

Critérios de desempate 
Para o desempate entre duas ou mais equipes segue-se a ordem definida abaixo:
 Número de vitórias
 Saldo de gols
 Gols marcados
 Número de cartões amarelos e vermelhos
 Sorteio

Participantes

Primeira fase (Taça Guanabara) 

A Taça Guanabara Sub-20 de 2013 foi a primeira fase do Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2013. Diferente dos anos anteriores, nesta edição da Taça Guanabara Sub-20 as equipes de um grupo enfrentam equipes do outro grupo, com as duas melhores de cada grupo classificando-se à semifinal, disputada em jogo único. Os vencedores disputarão a final, também em uma única partida, para definir o campeão e primeiro finalista do Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2013.

Grupo A

Grupo B 

|}

Fase final 
Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate, por ter melhor campanha na fase de grupos.

Premiação

Segunda fase (Taça Rio) 

A Taça Rio Sub-20 de 2013 foi a segunda fase do Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2013. Diferente dos anos anteriores, nesta edição da Taça Rio Sub-20 as equipes de um grupo, se enfrentaram dentro do próprio grupo, com as duas melhores de cada grupo classificando-se à semifinal, disputada em jogo único. Os vencedores disputaram a final, também em uma única partida, para definir o campeão e segundo finalista do Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2013.

Grupo A

Grupo B 

|}

Fase final 
Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate, por terem melhor campanha na fase de grupos.

Premiação

Terceira fase (final) 

Fluminense venceu por 3-1 no agregado e tornou-se campeão.

Premiação

Torneio Super Clássicos

Premiação

Torneio Extra

Premiação

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2013 - Série B
 Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2013 - Série C

Ligações externas 
 

2013